В списъка са дадени неофициалните резиденции използвани през годините от някои президенти на САЩ.